Schember ist der Familienname folgender Personen:

 Karl August Schember (1838–1917), Fabrikant
 Conrad Schember (1811–1891), deutsch-österreichischer Industrieller und Begründer des Waagenherstellers C. Schember & Söhne

Siehe auch:
 C. Schember & Söhne